Микулов може бити:

 Микулов (Брецлав), град у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Микулов (Теплице), насељено мјесто у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република